Некрасовський сільрада — назва кількох муніципальних утворень та адміністративно-територіальних одиниць у Росії:

 Некрасівська сільрада — в Бєлогорському районі Амурської області.
 Некрасівська сільрада — в Рильському районі Курської області.